Thierry Mercier (1967-), champion français puis coach de curling ;
 Thierry Mercier, danseur belge employé autour de 2000 par l'Opéra flamand.